Бобровицы — название населённых пунктов:

Россия 
 Бобровицы — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Бобровицы — деревня в Псковском районе Псковской области.